Харитонов Борис Степанович (6 сентября 1934, село Ладан, Черниговская область — 28 июля 2018) — советский и украинский актёр. Заслуженный артист Украины (1997).

Биография 
Родился 6 сентября 1934 года в с. Ладан Черниговской области.

Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Был актером эстрады.

В 1965 актер Киевского ТЮЗа.

Актер Киевского театра «Золотые ворота». Снимался в кино.

Был телеведущим детской передачи «Вечерняя сказка с Дедушкой Харитоном» на украинском телевидении.

Фильмография 
  — Иванна — эпизод
  — Крепость на колёсах — радист
  — Ключи от неба — эпизод
 1964 — Ключи от неба — эпизод
  — Репортаж — хозяин ресторана
  — День рождения Буржуя — эпизод
  — Непокорённый — Шубладзе, врач
 2000 — Чёрная рада — эпизод
  — Леди Бомж — немец
  — Золотая лихорадка — эпизод
  — Роксолана 3 — эпизод
  — Возвращение Мухтара3 — хозяин квартиры (серия «Родственница»)
  — Возвращение Мухтара4 — сосед Петров (серия «Железный расчет»)
  — По закону — Липман
 2009 — Хлебный день — нищий у церкви
  — Анна Герман. Тайна белого ангела — врач в Москве
 2012 — Обучаю игре на гитаре — ''Николай Петрович

Примечания